187 rok naszej ery
 187 rok przed naszą erą
 187 liczba naturalna 
 Marek Emiliusz Lepidus (konsul 187 p.n.e.)
 galaktyka NGC 187
 planetoida (187) Lamberta
 droga wojewódzka nr 187
 niemiecki samolot Focke-Wulf Fw 187